Rittersporn steht für:

 die Pflanzengattung Delphinium, siehe Rittersporne
 die Pflanzengattung Consolida, siehe Feldrittersporne
 die Pflanzenart Consolida regalis, siehe Gewöhnlicher Feldrittersporn
 Rittersporn, fiktive Figur aus Geschichten von Andrzej Sapkowski